Apophis est un personnage de l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1, joué par l'acteur Peter Williams.

Biographie fictive 
Apophis, dieu de la nuit, est un Goa'uld. À la suite de la mort de son frère Râ (dans le premier film), il fut un temps le Goa'uld le plus puissant de la galaxie.

C'est un ennemi récurrent des Terriens, probablement l'un des plus coriaces. Ce sont ses gardes qui ont enlevé Sha're et Skaara sur Abydos, et il en a fait les hôtes respectifs de sa femme Amaunet et de son fils Klorel, fournissant ainsi un sérieux grief pour Jack et Daniel à son encontre. À la fin de la saison 1, Apophis envoie deux vaisseaux-mère détruire la Terre en représailles pour la mort de Râ. L'humanité s'en sort de justesse grâce à Daniel Jackson qui a rapporté d'un voyage dans un univers parallèle les coordonnées de la porte des étoiles du vaisseau de Klo'rel, permettant à SG-1 de mener à bien une mission d'infiltration et de sabotage. Apophis et Klorel s'en sortent vivant, mais les pertes militaires essuyées (deux vaisseaux ha'tak, incluant une bonne partie des troupes amenées en nombre afin de maintenir une force d'occupation sur la Terre) placent le Grand Maître dans une position de faiblesse face aux autres Goa'uld.

Dans la saison 2, Sha're et lui ont un enfant, au grand désespoir de Daniel. La position d'Apophis dans la société féodale des Grands Maîtres goa'uld est menacée, en particulier par Sokar, qui travaille à lui dérober des territoires pour renforcer son empire à ses dépens. Apophis demande l'asile sur Terre seulement pour mourir quelques heures plus tard. Le Goa'uld méphistophélique menace la Terre et réclame qu'elle lui remette cet ennemi commun, mais ne récupère qu'un cadavre.

Par la suite, avant de mourir, Sha're demande à Daniel de s'occuper de son bébé qui est né de deux hôtes de Goa'uld, ce qui est interdit car le bébé est alors un Harsiesis, né avec tout le savoir des Goa'uld. Daniel se met donc en quête de ce bébé.

Lors d'une mission de sauvetage avec la Tok'ra, SG-1 se retrouve sur une lune pénitentiaire de Sokar (Netu). Ils y retrouvent Apophis en vie, ressuscité par Sokar, certainement pour avoir le plaisir de le supplicier un nombre interminable de fois. Il profite de la confusion causée par l'attaque de la Tok'ra et de la rébellion dans la prison pour s'évader et s'en prendre à Sokar. Il s'empare de son armée et redevient le Goa'uld le plus puissant parmi les Grands Maîtres.

La menace qu'il représente ne cesse de croître et atteint son apogée lorsqu'il décide de s'allier à Heru'ur. Cependant, malgré l'échec des négociations à cause de SG-1, Apophis fait main basse sur l'armée d'Heru'ur, qu'il tua en prenant l'intervention des terriens pour une trahison de son neveu.

Finalement, il disparaît en même temps que sa flotte, détruite par la transformation d'un soleil en une supernova dans le cadre d'une opération conjointe du SGC, via SG-1, et de la Tok'ra, via Jacob/Selmak. Peu avant, il put capturer Teal'c et lui faire un lavage de cerveau pour qu'il croie être toujours le Primat du Goa'uld. Le vaisseau de SG-1 et le vaisseau amiral d'Apophis furent projetés dans une autre galaxie quand la Supernova les frappa au moment de leur passage en hyperespace. Dans cette autre galaxie, le vaisseau d'Apophis fut attaqué, puis infesté par les Réplicateurs, forçant le Grand Maître à déclencher l'autodestruction. Grâce à Teal'c, il put s'enfuir en Tel'tak et aborder le Ha'tak de SG-1. Malheureusement, il emporta avec lui un Réplicateur, qui se répliqua et prit le contrôle du vaisseau, le dirigeant vers Delmak, la nouvelle capitale du Grand Maître; obligeant les terriens à saboter le vaisseau pour qu'il se crashe sur la planète à vitesse maximale. Le Goa'uld ne put s'enfuir et resta barricadé dans son vaisseau-mère, infesté de Réplicateurs. Si les talents d'Apophis pour se sortir de situations apparemment désespérées laissent toujours planer un doute sur sa mort, les circonstances de ce dernier décès n'offrent cette fois guère de place à l'incertitude : piégé à bord de son vaisseau au moment de l'explosion de celui-ci, l'état de son cadavre, probablement désintégré, hypothèque toute chance de résurrection par sarcophage.

Toutefois, il ne faut pas oublier qu'Apophis n'est que le symbiote, et que son hôte a immensément souffert, comme on l'apprend quand il est capturé mourant par SG-1. Son hôte était en effet un scribe du temple de Karnak, aux temps de l'Égypte antique. À cette occasion, Apophis a même prononcé ses fameuses paroles « J'ai peur de mourir », révélant le mensonge de ses prétentions à la divinité.

Influence culturelle 
L'astéroïde (99942) Apophis a été nommé ainsi, car les deux codécouvreurs, Roy Tucker et David Tholen sont des fans de Stargate SG-1 et considèrent qu'Apophis est l'un des ennemis les plus importants de la série.

Notes et références 

Goa'uld
Méchant de fiction

en:Goa'uld characters in Stargate#Apophis